Мемориал Асталоша — традиционный международный шахматный турнир, посвященный памяти международного мастера Л. Асталоша (1889—1956). Проводился с 1958 по 1971 гг. в разных венгерских городах (за исключением 1970 г.).

Турниры проводились по круговой системе при 12—16 участниках.

Двукратными победителями турнира являются Р. Д. Холмов и И. Билек (при этом Холмов одерживал единоличные победы, а Билек в обоих случая делил 1-е место с другими шахматистами).

Победители

Литература 
 W.Litmanowicz, J.Giżycki, "Szachy od A do Z", tom I, Warszawa 1986, str. 50—51.

Мемориальные шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии